Sontheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sontheim an der Brenz – kommun i Landkreis Heidenheim Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Sontheim, Bayern – kommun i Bayern, Schwaben,